Kittl ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Kittl (1922–2003), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Elisabeth Kittl (* 1973), österreichische Politikerin (GRÜNE)
 Ernst Kittl (1854–1913), österreichischer Geologe und Paläontologe
 Johann Friedrich Kittl (1806–1868), tschechischer Komponist
 Raimund Kittl (* 1932), österreichischer Metallbildhauer
 Steen T. Kittl (* 1969), deutscher Autor

Siehe auch:
 Verlag Julius Kittls Nachfolger
 Kittle
 Kittel